

Geografia
 Sartirana Lomellina, comune italiano in provincia di Pavia
 Roggione di Sartirana, canale artificiale sito nel suddetto paese
 Sartirana, frazione di Merate in provincia di Lecco
 Lago di Sartirana, lago sito nel suddetto paese

Persone
 Ugo Sartirana, ingegnere e politico nel periodo fascista